Лохома:
 Лохома (деревня) — деревня в Горковском сельском поселении Верхнетоемского района Архангельской области
 Лохома (река) — река в Архангельской области, приток Пинеги